Александрово — деревня в Костровском сельском поселении Истринского района Московской области. Население —  чел. (), в деревне 1 улица, зарегистрировано 2 садовых товарищества.

Находится примерно в 12 км на юго-запад от Истры, на правом берегу реки Малой Истры, у Крушинского оврага, высота над уровнем моря 185 м. Ближайшие деревни — Кострово и Фроловское.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Карта Истринского района Московской области

Населённые пункты городского округа Истра